Le Rôle de sa vie, film français de François Favrat (2004)
 Le Rôle de sa vie, épisode 5 de la saison 4 de Glee (2012-2013)
 Le Rôle de sa vie, téléfilm américain d'Ernie Barbarash (2013)

Voir aussi 
 Le Rôle de ma vie